Arthur Paget kan syfta på:

* Arthur Paget (1771–1840), brittisk diplomat och politiker
 Arthur Paget (1851–1928), brittisk militär och diplomat